Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1959/60.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6